Southfields steht für:

 Southfields (Basildon), Vorort im Borough of Basildon, Essex, England
 Southfields (Leicestershire), Vorort in Leicester, Leicestershire, England
 Southfields (London), Vorort innerhalb der London Borough of Wandsworth, England
 Southfields (London Underground), oberirdische Station der London Underground
 Southfields (New York), Ort in Tuxedo, Orange County, Vereinigten Staaten
 Southfields (Thurrock), Dorf in Thurrock, Essex, England

Siehe auch:
 Southfield (Begriffsklärung)